Brünig steht für

 Brünigpass, 1008 Meter hoher Pass zwischen Obwalden und dem Berner Oberland
 Brünig-Haupt, 2312 Meter hoher Berg im Kanton Obwalden in der Zentralschweiz
 Brünig BE, Ortschaft der Gemeinde Meiringen, Kanton Bern; liegt auf dem Brünigpass

Brünig ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Brünig (1913–1982), deutscher Werbegrafiker
 Hugo Brünig, deutscher Militärintendant und Beamter
 Sabine Brünig (* 1956), deutsche Politikerin (SPD), MdA 

Siehe auch:
 Brünigen, Ortschaft der Gemeinde Meiringen, Kanton Bern
 Brüning